Храмы Якутска — культовые сооружения города Якутска республики Саха (Якутия), предназначенные для проведения богослужений и религиозных обрядов.

Действующие

Градо-Якутский Преображенский собор 

; ул. Кирова. Престольные праздники — Преображение Господне (19 августа), Державная икона Божией Матери (15 марта).

Старейший из сохранившихся и действующих храмов Якутска построен в 1826—1845 гг. на средства купцов А. М. и М. М. Соловьёвых. Каменную церковь поставили рядом с деревянной, трёхпрестольной Преображенской, построенной в 1794 году (сгорела в 1927). Старую Преображенскую, после постройки новой, переосвятили в Ильинскую. Новый храм освятили в декабре 1846 года. Это была пятиглавая церковь из красного кирпича с трапезной и шатровой колокольней; выполнена в русском архитектурном стиле со щипцовыми завершениями фасадов. Была закрыта в 1930-х; разрушена колокольня, сломаны венчания. Здесь размещались различные городские организации. В 1993 году Преображенская церковь была возвращена Якутской епархии и начались восстановительные работы. Освящение храма состоялось 19 августа 2001 года. В 2005 году по благословению патриарха Алексия II в Преображенский храм из Николаевского собора была перенесена епископская кафедра и церковь получила статус Градо-Якутского кафедрального собора.

Святыни собора — иконы: Покрова Пресвятой Богородицы с вложенной частицей одежд Богородицы, Божией Матери «Живоносный Источник», Божией Матери Державная, Пресвятой Богородицы «Всецарица», написанная на святой горе Афон для Якутии, Пресвятой Троицы, написанная на куске коры от Мамврийского дуба.

Градо-Якутский Николаевский собор 
; ул. Октябрьская. Престольные праздники — дни святителя Николая Чудотворца (22 мая, 19 декабря).

Кладбищенская каменная церковь Николая Чудотворца была построена в 1847—1852 годы на средства купца И. Я. Шилова. Это была крестообразная трёхъярусная однокупольная постройка с колокольней над притвором. В 1930-е с церкви сбросили колокола и храм был закрыт. В советское время церковь не действовала; здесь размещались канцелярия городской архитектуры, библиотечный коллектор, до конца 1970-х годов — партийный архив областной организации КПСС. Благодаря размещению различных советских учреждений здание хорошо сохранилось. В начале 1990-х годов здание было возвращено верующим. 8 октября 1995 года храм был вновь освящён и стал кафедральным собором Якутской епархии. Статус сохранялся до 2005 года, после чего был возвращён в разряд прихо́дских, а епископская кафедра была перенесена в Преображенский собор. Храму было присвоено название «Градо-Якутский».

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы 
; ул. Ушакова, Покровский Якутский женский монастырь. Престольный праздник — Покров Пресвятой Богородицы (14 октября).

В 1980 году в Якутске был построен и освящён в честь святителя Николая единственный на то время действующий храм города. Это была небольшая деревянная церковь с невысокой колокольней. Проектом и организацией строительства занималась православная община Якутска без привлечения профессиональных архитекторов. По причине того, что храм расположен в низменном болотистом месте, в тёплое время года он постоянно находился в воде, в результате подгнило основание храма и возникла необходимость его реконструкции. По окончании работ в 1998 году церковь была переосвящена в честь Покрова Пресвятой Богородицы. В 1996 году (ещё при Никольском храме) был открыт женский монастырь (с 1998 — Покровском). Переименование связано с тем, что в 1995 году была вновь освящена, возвращённая верующим в начале 1990-х, церковь Николая Чудотворца.

Церковь Елисаветы Феодоровны и Варвары, преподобномучениц 
; ул. Ушакова, Покровский Якутский женский монастырь.

После постройки в Покровском женском монастыре нового каменного сестринского корпуса, в нём была обустроена небольшая домо́вая церковь.
Двухэтажная квадратная в плане под четырёхскатной кровлей с главкой, расположена в юго-восточной части здания. Освящена в 2004 году во имя преподобномучениц великой княгини Елисаветы и инокини Варвары, по случаю привезения их мощей в Магадан летом того же года.

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы 
; проспект Ленина. Престольный праздник — Рождество Пресвятой Богородицы (21 сентября).

Рядом со старой Богородицкой деревянной церковью в южной части города в 1752 году на средства купца Д. Барабанова была заложена новая каменная того же именования. Освящение состоялось в 1773 году. В 1820 году пристроили двухпридельную трапезную и колокольню. Во время осады Якутска белогвардейцами в 1922 году, горожане разобрали деревянную Богородицкую церковь и использовали её на топливо. Каменную закрыли в 1920-х. В годы советской власти в здании были размещены сначала лаборатория по испытанию строительных материалов Наркомместпрома, геологические фонды и геологическая выставка-музей, с 1953 года там начала работать Станция космических лучей, в 1962 в здании разместился Институт космофизических исследований и аэрономии Якутского филиала Сибирского отделения Академии наук СССР. В 1997 году храм передали Якутской епархии. В 2010 году церковь была восстановлена.

Домовая церковь Иннокентия, епископа Иркутского 
; проспект Ленина.

11 октября 2011 года в двухэтажном кирпичном здании Духовно-просветительского центра (ныне Якутской духовной семинарии) при храме Рождества Пресвятой Богородицы была освящена домо́вая церковь во имя Иннокентия, епископа Иркутского. Внешне выделена звонницей со шпилем.

Церковь апостолов Петра и Павла (Петропавловская) 
; ул. Манчаары. Престольный праздник — день святых апостолов Петра и Павла (12 июля).

Старообрядческая церковь в честь святых апостолов Петра и Павла была освящена 12 июля 1997 года епископом Новосибирским и всея Сибири Силуяном.

Часовни

Часовня Георгия Победоносца (бывшая Александра Невского) 
; пл. Победы.

Большая однокупольная часовня в русском стиле. Фасады завершены крупными полукруглыми закомарами. Была построена и освящена в 2000 году во имя Александра Невского в память о воинах-якутянах, погибших в локальных войнах и военных конфликтах. 8 мая 2010 года к 65-летию победы в Великой Отечественной войне была переосвящена во имя святого великомученика Георгия Победоносца.

Часовня Иннокентия, митрополита Московского 
; проспект Ленина.

Однокупольная кубическая часовня с кокошниковыми венчаниями фасадов. Построена в 1997 году в честь 200-летнего юбилея святителя Иннокентия, многие годы проработавшего миссионером в Якутии.

Частично сохранившиеся

Собор Троицы Живоначальной 

; ул. Каландрашвилли. Престольный праздник — день святой Троицы.

Недействующий православный собор в Якутске. Первый кафедральный собор Якутской епархии Русской православной церкви. Сохранился в полуразрушенном состоянии. Колокольня полностью разрушена. Первый деревянный семиглавый собор во имя Живоначальной Троицы был построен в Якутске в 1641 году. В 1708 году на месте сгоревшего деревянного началось строительство нового каменного того же именования. Строительство завершилось к 1728 году.

Он представлял собой кубообразный храм с низким куполом, увенчанным одной главой. Освещение давали два яруса окон, украшенных по фасаду нарядными наличниками. Позже с восточной стороны, перед алтарём, возвели отдельно стоящую каменную колокольню. Все последующие годы храм много раз перестраивался и расширялся. В результате он стал трёхпрестольным, девятиглавым, с отдельной колокольней и каменной оградой. 19 июля 1859 года в соборе впервые была совершена Божественная литургия на якутском языке. В 1870 году, в связи с образованием Якутской епархии, собор получил статус кафедрального. В сентябре 1929 собор закрыли. В нём размещались Якутский музыкально-драматический театр, филармония, Государственный театр эстрады. В 2014 году храм был возвращён Русской Православной Церкви и начались восстановительно-реставрационные работы.

Не сохранившиеся

Иоанно-Предтеченская церковь 
 ул. Колымская.

Кирпичная двухпрестольная церковь была построена в 1820 году на улице Большой (ныне проспект Ленина) на средства почётной гражданки города Якутска Н. М. Колесовой по завещанию её супруга — купца Ф. Т. Колесова. В иконостасе храма находились 15 икон на дереве. В послереволюционное советское время церковь была закрыта; в её здании находились: городской радиоотдел, ГТС (городская телефонная станция), детский сад, общежитие. Перестроенные остатки церкви были снесены в 1992 году. Ныне на месте храма построена гостиница «Полярная звезда». Иконостас после реставрации в художественных мастерских Нижнего Новгорода передан в церковь Рождества Пресвятой Богородицы.

Спасская церковь 
После учреждения Спасского монастыря, на его территории в 1663—1665 гг. на пожертвования царя Алексея Михайловича был построен и освящён деревянный двухэтажный храм во имя Нерукотворного Спаса. В 1780 году пожар уничтожил главный храм монастыря. В 1800-м возвели трёхпрестольную двухъярусную кирпичную Спасскую церковь и колокольню. В 1866 году был освящён новый каменный храм в честь Нерукотворного образа Спасителя. После революции монастырь был закрыт. Со временем монастырские постройки ветшали и разрушались.

Восстановление Спасской церкви началось в 2011 году. Деревянный храм заложили 19 августа 2011 года.

См. также 
 Якутская и Ленская епархия

Примечания